Poppe (voornaam)
Poppe (achternaam)
Ludo Poppe, Producent van reality tv
Guy Poppe, Radiojournalist
Remi Poppe, Nederlands Kamerlid (SP).
Stan Poppe, Nederlands Kamerlid (PVDA).
Edward Poppe, Vlaams priester.
Lesley-Ann Poppe, Vlaams model en presentatrice.